Nürnberger Ei steht für:

 Nürnberger Ei, eine Taschenuhr
 Nürnberger Ei (Dresden), Platz in der Dresdner Südvorstadt
 Fernmeldeturm Nürnberg (umgangssprachlich)